Rejestr zabytków – wykaz obiektów zabytkowych w danym kraju, objętych szczególną ochroną prawną.

Zobacz też 
 rejestr zabytków w Polsce

 
Zabytków, rejestr
Konserwacja i ochrona zabytków